

Села 
 Крива Руда — Полтавська область, Кременчуцький район, Градизька селищна громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Крива Руда — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада (до 2020 року — Семенівський район)